Епархия Лузиании  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Лузиания, Бразилия. Епархия Лузиании входит в митрополию Бразилиа. Кафедральным собором епархии Лузиании является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 

29 марта 1989 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Pastoralis prudential», которой учредил епархию Лузиании, выделив её из епархий Анаполиса, Ипамери и Уруасу.

Ординарии епархии 
 епископ Agostinho Stefan Januszewicz (29.03.1989 — 15.09.2004)
 епископ Afonso Fioreze (15.09.2004 — по настоящее время)

Коадъютор 
 епископ Waldemar Passini Dalbello (с 3.12.2014)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
 Булла Pastoralis prudentia

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии